Таллин 1977 — пятый из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Это первый таллинский турнир, носивший статус мемориала П. П. Кереса.

Турнир проходил в феврале — марте 1977 г.

Как и в большинстве предыдущих турниров, в данном соревновании участвовали 16 шахматистов (9 советских и 7 иностранцев). 9 участников имели звание гроссмейстера.

Третью победу в таллинском турнире одержал экс-чемпион мира М. Н. Таль.

Главный арбитр — Лембит Вахесаар (СССР).

Турнирная таблица

Турнирный сборник 
 Rahvusvaheline Paul Kerese mälestusturniir Tallinn 1977 / [Koost. J. Randviir]. — Tallinn : Eesti raamat, 1978. — 121, [2] с., [4] л. ил.

См. также 
Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1977 год в шахматах
Февраль 1977 года
Март 1977 года
1977 год в Эстонии